Atlantis The Palm — курортный комплекс на искусственном острове Пальма Джумейра в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Комплекс был открыт в 2008 году, построен по подобию курорта Atlantis Paradise Island в Нассау (Багамы) и стал первой гостиницей на острове.

Архитектура 
 Комплекс состоит из двух зданий и связывающего их моста, в которых разместилось 1539 номеров
 Архитектурный дизайн: Wimberly, Allison, Tong and Goo (WATG) и NORR
 Дизайн интерьера: Wilson Associates, Olio Inc
 Ландшафтный дизайн: EDSA

Развлечения 
 дельфинарий «Долфин Бей» (45 000 м²)
 аквапарк «Аквавенчур» (160 000 м²) — самый большой на Ближнем Востоке тематический парк водных аттракционов
 аквариум «Затерянный мир» — около 70000 морских обитателей, в том числе акулы, огромные сомы, арапаймы

Рестораны 
 Японский ресторан «Нобу», управляемый Робертом де Ниро и Мацухисой Нобу
 Итальянский ресторан Ronda Locatelli, управляемый Джорджо Локателли
 Французский ресторан Rostang, управляемый Мишелем Ростангом
 Ресторан Ossiano, управляет Санти Сантамария
 Ресторан ливанской кухни Levantine
 Стейк-ресторан Seafire Steakhouse
 Ресторан Nasimi Beach
 Ресторан международной и азиатской кухни Saffron
 Ресторан международной кухни Kaleidoscope
 Рестораны восточной кухни в аквапарке — Shark Bites и The Barakudas
 5 баров
 7 баров: Barazura, Nasimi Beach, Rostang Wine Bar, Levantine Bar, Nobu Bar, Seafire Steakhouse Bar, Ossiano Bar

Открытие 
С большой помпой было обставлено открытие отеля. За 9 минут сработало 100 000 пиротехнических изделий (для сравнения: на открытии XXIX Олимпийских игр в Пекине было использовано 14 000 пиротехнических устройств).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Русскоязычная версия официального сайта
 Фото и видео с открытия отеля

Гостиницы ОАЭ
Здания и сооружения, построенные в 2008 году
2008 год в ОАЭ
Палм-Джумейра
Гостиницы-небоскрёбы